Ильи́нское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Чистопрудненского сельского поселения.

История 
В 1908 году в Кассубене была построена кирха.

Во время Первой мировой войны в августе 1914 года район Кассубена оказался в зоне боевых действий.

В 1910 году население Кассубена составляло 225 жителей, в 1933 году — 241 житель, в 1939 году — 243 жителей.

17 октября 1944 года Кассубен был взят воинами 25-й танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса.

20 октября 1944 года западнее населенного пункта Кассубен погиб в бою заместитель командира 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса по строевой части гвардии полковник Нестеров Степан Кузьмич.

В 1946 году Кассубен был переименован в поселок Ильинское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района